A spanyol nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Jerezben rendezték május 3-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Jonas Folger végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Spanyol
motogp
Andalúzia